Rum kan syfta på:

 Rum – en term för att beskriva en avgränsad, innesluten plats eller yta
 Rum (fysik) – ett begrepp inom fysik
 Rum (matematik) – en mängd, vanligtvis med någon ytterligare struktur
 Rum (geografi) – ett begrepp inom geografi
 Rumsultanatet – ett seldjukiskt sultanat i Anatolien 1077–1307
 Rumtid – en sammanslagning av rummet och tiden till en enhet
 RUM – akronym för Riksförbundet Unga Musikanter''
 Rum (tidskrift) – en tidskrift om arkitektur
 -rum – ett ortnamnsefterled

Geografi

Jordanien 

 Ramm (ort i Jordanien), Akaba,

Storbritannien 

 Rùm, ö, Skottland, Highland,

Österrike 

 Rum, Tyrolen, kommun, 

Robotskapade Jordanienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar